Gourry Gabriev (Gaudi Gabriev en la traducción de España) es un personaje ficticio del anime y las novelas Slayers. Él es el más alto del elenco principal, musculoso como un acróbata, y tiene el pelo largo rubio y ojos azules, y es notoria su mala memoria.

Antecedentes 
Se sabe muy poco acerca de la familia inmediata Gourry y el pasado, lo que se conoce es que por lo menos tiene una abuela y su hermano, el último de los cuales está supuestamente enfadado, y su ciudad natal ha sido mencionada como en el imperio Elmekian. Él es el descendiente del espadachín de la Luz que hace muchos años mató al Zanaffar Demon Beast que aterrorizó a la ciudad de Sairaag. Su familia tuvo un feudo con frecuencia entre sí sobre quién sería el heredero de la Espada de Luz. También se reveló en una entrevista por Kanzaka que su hermano fue asesinado como resultado de las luchas internas dentro de la familia. Cuando Gourry tenía 17 años, robó la espada y huyó de su casa en un intento por detener la lucha. Él era un mercenario errante en los años siguientes (incluso participó en una guerra), y casi tiró la espada de la luz cuando él se sintió frustrado con el arma. Un poco de historia detalla su lucha interior y su cambio de opinión: Cuando Gourry estaba a punto de tirar la herencia en el mar, fue detenido por un pescador de viaje, que convence a Gourry para hacer algo que vale la pena con la espada. En un extraño giro del destino, resulta que este hombre es el padre de Lina, aunque ellos no son conscientes de ello. Varios días después, Gourry se encuentra con Lina, y desde ese punto en que rara vez se ve sin ella. Su historia no ha sido cubierta en cualquier película de animación, ni el manga.

Personalidad y controversias 
Una de las mayores áreas de disputa en relación con la ascendencia de Gourry se centra alrededor de la película Slayers motion picture. En la película, Gabriev Rowdy se establece como antepasado de Gourry - más probable es que su abuelo, ascendiendo a su herencia rusa. Esto ha llevado a los aficionados para creer que la princesa de los elfos Meiroon, que Rowdy tiene una enamorada, es la abuela de Gourry. Hajime Kanzaka ha anulado esta idea, diciendo que por el momento Rowdy tenía edad suficiente para casarse y tener hijos que Meiroon hubiera sido todavía una niña. Así Rowdy se casó con una humana que causa a su nieto, Gourry, para ser plenamente humano, en vez de una parte elfo como se cree comúnmente.

Gourry es básicamente un buen tipo, con una actitud calmada, suave y una actitud un tanto caballeresca que sirve como contrapunto a las rabietas de fuego de Lina y la disposición codiciosa. Él es uno de los pocos personajes que pueden comer casi tanto como Lina, aun tomando en cuenta el hecho de que es mucho más alto y estructuralmente más grande que ella. Él se caracteriza por su falta de inteligencia y su tendencia a poner las cosas sin rodeos sin ningún tipo de contacto, a veces herir los sentimientos de los demás o humillar a sus amigos, sin quererlo. También es discutible, a pesar de ser el segundo personaje más importante dentro de la serie, el menos desarrollado de los personajes de Slayers, sirviendo más como alivio cómico, incluso dentro de una serie que ya es todo una comedia, para empezar. Se puede entender que esta falta de desarrollo se debe al hecho de que Gourry probablemente no está muy orgulloso de su pasado o de los recuerdos que tiene de él y su familia, y como resultado que apenas si alguna vez hace ninguna mención de él, prefiriendo más bien a vivir en el presente en lugar de vivir en el pasado.

A pesar de su poca inteligencia, lo compensa que es un increíble espadachín , haciendo muy bien contra los enemigos, tanto regulares y sobrenaturales en el fragor de la batalla. También a menudo muestra excelentes habilidades de observación, la intuición, y es un buen juez de carácter, aunque a veces llega un poco tarde para hacer cualquier bien. Un ejemplo más notable de sus habilidades de observación excepcionales es que al parecer descubrió que Xellos no era un ser humano mucho antes que nadie. Aunque Gourry puede no ser el más inteligente de caracteres, su ignorancia es a propósito benéfico para ayudar al público a entender lo que está pasando, por lo tanto, haciendo de él un dispositivo para la comprensión. Los otros tres personajes principales son bien educados y tienen conocimientos acerca de la cosmología y la historia del mundo que se supone que todo el mundo lo sabría. Desde Gourry, sin embargo, no sabe o no recuerda estos hechos, que obliga a los otros tres de verbalizar estos hechos, lo que permite a la audiencia a aprender lo que se supone que es bien conocido, incluso el propio autor admitió estar haciendo uso de este hecho. Mientras que Gourry es todavía algo falto mentalmente en las novelas originales, su inteligencia se retrata más como falta de tacto y ligeramente distraído en vez de idiota, como las novelas se escriben desde el punto de vista de Lina y por lo tanto ella es capaz de explicar las situaciones a través de la narración en lugar de tener que recurrir a la supuesta falta de memoria de Gourry.

Para su crédito, Gourry es extremadamente leal a sus amigos y aliados, y ha mostrado una gran dosis de paciencia con Lina y sus rabietas. La única vez que se cuestiona su propia paciencia es cuando no tiene acceso a los alimentos, al igual que Lina, ya que ambos comparten una gran pasión por la buena cocina. Otra ocasión en donde se mostró su temperamento es cuando fue llevado a creer que Lina estaba muerta con el fin de engañar al enemigo, para lo cual, por primera vez en la serie que golpea a Lina en la cabeza en forma de advertencia para preocuparse (en el que Lina, tímidamente, y extrañamente, se disculpa). Incluso Gourry tiene sus momentos interesantes y hay momentos en que sus puntos fuertes se destacan dentro de la serie.

Habilidades 
En ocasiones se ha mostrado grados limitados de fuerza sobrehumana, resistencia y una gran cantidad de destreza acrobática, en marcado contraste con sus compañeros, Lina Inverse , Greywords Zelgadis y Amelia Wil Tesla Seyruun , que dependen más de su magia, mientras que Gourry no es un usuario de la magia. Debido a su constante exposición y, a veces siendo el blanco de muchos de Lina, Zel, y algunas veces los hechizos de Amelia, Gourry se ha desarrollado una tolerancia bastante alto a los ataques mágicos y los daños en general. Hajime Kanzaka también reveló en una entrevista que Gourry posee una capacidad mágica que rivaliza con Lina. Sin embargo, explicó que Gourry sería incapaz de utilizar los hechizos debido a su memoria insuficiente.

Mientras que es útil con cualquier objeto contundente, la mayor contribución de Gourry a una pelea es su manejo de la espada. No sólo Gourry revela a sí mismo como un espadachín casi invencible, que se encuentra para ser el dueño de la espada de la luz, un arma legendaria que, al no poseer una cuchilla de metal, produce una hoja de energía pura, que Gourry y otros pueden convocar a los gritos "Luz ven fuera!". La hoja de la energía, que funciona muy parecido a un sable de luz de la Guerra de las Galaxias, se puede cortar a través de casi cualquier cosa y absorber incluso, almacenar y liberar hechizos mágicos contra sus enemigos. Cuando Phibrizzo lanzó el sello de la Espada de Luz, que retuvo su poder, fue capaz de disparar rayos de energía pura también. Su manejo de la espada se restó importancia a medida que la serie avanza a favor de la magia, pero una ocasión, cuando fue puesto bajo un hechizo y se volvió en contra de sus compañeros que resultó ser casi imbatible.

Se explicó que la espada de los canales de luz y amplifica la fuerza de voluntad del portador para crear la hoja, lo que explicaría su mayor potencia cuando está bajo control de la mente como su voluntad se han visto reforzados por el control de él. La espada fue revelado más adelante que no es un arma de la luz, sino un arma más estrechamente asociado con el mazoku, en concreto la oscuridad Star Señor Oscuro.

En la serie de novelas, que más tarde adquiere una nueva espada llamada la Espada explosiva, que absorbe las energías mágicas de toda el área inmediata para afilar el borde de la hoja. Incluso era lo suficientemente potente como para herir el cuerpo astral del Señor Oscuro de Ruby Eye Shabranigdo .

Se ha demostrado que tiene algunas habilidades como un herrero, y al parecer pueden reparar su espada en una cantidad ridículamente corta de tiempo (aunque parece un período demasiado corto de tiempo tiene como consecuencia una espada cómicamente débil).

Resumen de la historia 
Gourry se vio por primera vez cuando Lina tiene un conflicto con los miembros supervivientes de los Colmillos del Dragón (que había diezmado previamente la mayor parte de su banda, matando a su líder, y se llevó un buen trozo de su tesoro para sí misma). Convencidos de Lina como una "chica fácil, una damisela en apuros deliciosa", a pocos pasos de Gourry y advierte a los bandidos que la dejara en paz o de lo contrario van a tener que tratar con él en lo que Lina llama una "batalla de los hombres cliché" (en la versión original en japonés). Los bandidos decide atacarlo en su lugar y una violenta pelea se desata, con Gourry la demolición de los bandidos y el envío de un huir sin nada de ropa. Cuando Gourry descubre que Lina no es la hermosa doncella que había pensado, sino simplemente un pequeño, en virtud de adolescente desarrollado - que en realidad piensa que ella es una niña - que muestra una racha de vana y superficial de la decepción, para vergüenza y la humillación de Lina, que ni siquiera estaba en peligro, habida cuenta de sus poderes como una bruja. Esta superficialidad es un marcado contraste con las pantallas de comportamiento Gourry en el resto de la serie, en la que es básicamente una buena persona, aunque sea ridículamente denso y falta de tacto. Suponiendo que Lina es una niña perdida, se ofrece a acompañarla a su casa cuando su verdadero objetivo es llegar a la ciudad de Atlas, pero ella juega junto con su error y, al enterarse de que su meta es llegar a la ciudad de Atlas, que se compromete a acompañar a su no a cualquier precio. En el camino Gourry cambia de marchas en el personaje de tipo más familiar agradable que le define para el resto de la serie.

Gourry sigue siendo el más cercano de Lina, compañero más coherente en toda la serie, que viajaba con ella, incluso cuando sus otros dos amigos, Zelgadis y Amelia , son a otra parte. A pesar de Lina, una vez dijo que ella sólo se le permitió acompañarlos, porque ella quería que su herencia de la familia, la legendaria Espada de Luz, que continuó viajando juntos mucho tiempo después el arma ya no estaba en posesión de Gourry, con Lina vez diciendo que ella se quedó con él para que pudiera ayudar a encontrarlo una nueva espada. A pesar de sus frustraciones con la falta al parecer evidentes Gourry de la agilidad mental, entre sus otros hábitos como hacer la observación frecuente de contundente acerca menos que favorables de Lina rasgos (que por lo general da lugar a Lina abusar de él con objetos y hechizos desagradables), Lina con el tiempo se enamora con él, y al parecer se enamora de ella. A pesar de esto, nunca su relación florece plenamente dentro de uno de la manga, novelas ligeras, o el anime. Sin embargo, esta falta de una relación en desarrollo es en parte debido a Lina, como picante, caprichosa, pero no totalmente emocionalmente maduro adolescente, no es experto en la expresión de sentimientos afectivos o sentimentales. En su lugar, su relación se conoce y hace presencia en la serie a través de formas un poco más sutiles que no afecto en público flagrante. Los dos han demostrado ser una combinación muy eficaz en la batalla, y con frecuencia puede sentir lo que el otro está pensando. De hecho compartió un beso al final de Slayers Next cuando Gourry acudió al rescate de Lina del Señor de las Pesadillas, pero no lo recordaba después. En Evolution-R, un hombre pez llamado Toppy, pregunta "te amo Lina, ¿no?" en voz alta a Gourry. Mientras que Lina se tropieza a través de una negación de la vergüenza, Gourry no vocalizar una negación a todo lo más cercano a una confesión presentes en el anime hasta la fecha. Al final de la serie de la novela original de cuando se pide a Lina Gourry volver a visitar su pueblo natal en Zephillia, Lina piensa que él está proponiendo a ella y esa es la razón por la que quiere visitar a su familia.

Referencias 

Personajes de Slayers
Antihéroes
Acróbatas ficticios
Espadachines ficticios